CXP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cilacap (Indonesia)